Рюстенбург:

 Рюстенбург — город в районе Боджанала Платинум Северо-Западной провинции ЮАР.
 Рюстенбург — местный муниципалитет в районе Боджанала Платинум Северо-Западной провинции (ЮАР).